Hammerodde (rederij), een Bornholmse reder 
Hammerodde (schip, 1963), een Motorboot van rederij "I/S Hammerodde" in Allinge
Hammerodde (schip, 2005), een van de veerboten van rederij BornholmerFærgen te Bornholm in Denemarken.
Hammerodde Fyr, een vuurtoren op het noordelijkste deel van Bornholm.
Hammerodde, het gebied om de Noordkaap van Bornholm.